Watson River ist der Name folgender Gewässer:

 Watson River (Queensland), Fluss in Queensland, Australien
 Watson River (Bennett Lake), Fluss in British Columbia, Kanada
 Watson River (Rocky River), Fluss in Manitoba, Kanada
 Watson River (Florida), Fluss in Florida, Vereinigte Staaten